Píšť est un toponyme qui peut désigner :

Píšť, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Píšť, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie